

Persone 
 Francesco Loredan (1685-1762) – 116º doge della Repubblica di Venezia 
 Leonardo Loredan (1436-1521) – 75º Doge della Repubblica di Venezia
 Pietro Loredan (1482-1570) – 84º doge della Repubblica di Venezia

Storia di famiglia 
 Loredan – famiglia patrizia di Venezia

Altro 
 Loredan – incrociatore ausiliario della Regia Marina